Rivaz est un nom de personne mais aussi un nom de lieu.

Patronyme 
Le nom Rivaz est porté par plusieurs personnalités :

 Alice Rivaz (1901-1998), écrivaine suisse romande ;
 Famille de Rivaz :
 Pierre Joseph de Rivaz (1711-1772), inventeur et historien, père de François Isaac de Rivaz ;
 Pierre Emmanuel Jacques de Rivaz (1745-1833), général de brigade suisse, fils de Pierre Joseph de Rivaz ;
 François Isaac de Rivaz (1752-1828), inventeur et homme politique suisse ;
 Charles Emmanuel de Rivaz (1753-1830), homme politique suisse, neveu de Pierre Joseph de Rivaz ;
 Dominique de Rivaz (1953-),  cinéaste, scénariste et auteure suisse.

Toponyme 
 Rivaz, commune suisse du canton de Vaud.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme